

Sigle 
 Punto unico di accesso – sportello attivo, per adesso in alcuni comuni, operante all'interno del SUAP.
Punto unico d'accesso alle cure domiciliari – ufficio dell'ASL
Piano urbanistico attuativo – approfondimento tecnico delle previsioni del Piano regolatore generale
 Piano utilizzazione agronomico  – documento redatto dalle aziende agricole
 Pick-Up Artist – Originale inglese di "artista del rimorchio", termine in uso nel mondo della seduzione
 Pontificia Università Antonianum – università pontificia con sede a Roma
 Potentially unwanted application – acronimo informatico che significa "applicazioni potenzialmente indesiderate"

 PUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puas (Papua Nuova Guinea)
 pua – codice ISO 639-3 della lingua purepecha della Sierra occidentale

Religione 
 Pua – personaggio biblico, citata in Es

Zoologia 
 Pua – genere di ragni della famiglia Micropholcommatidae